Пайпстон или Пайпстоун ():

Топонимы 
 Пайпстон — округ в штате Миннесота, США.
 Пайпстон — город в округе Пайпстон, штат Миннесота, США.

Также 
 Пайпстонская каменоломня или Национальный монумент Пайпстон.